Otto Schwerdt ist der Name folgender Personen:

* Otto Schwerdt (SS-Mitglied) (alias Peter Schäfer; 1914–1975), deutscher SS-Hauptsturmführer
 Otto Schwerdt (Autor) (1923–2007), deutscher Autor und Kulturfunktionär